Als Chimaira-Maler werden bezeichnet:

 der attische Nessos-Maler
 der lakonische Chimaira-Maler, siehe Chimaira-Maler (Lakonischer Vasenmaler)